Марикармен Вела () (9 ноября 1937, Хатива, Валенсия, Испания) — выдающиеся мексиканская актриса испанского происхождения.

Биография 
Родилась 9 ноября 1937 года в Хативе. Вскоре после рождения переехала в Мехико и посвятила этому городу долгую и плодотворную жизнь, плюс получила мексиканское гражданство. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1958 году и с тех пор снялась в 54 работах в кино и телесериалах. Телесериалы Пятнадцатилетняя (Подростки), Алондра, Узы любви, Марисоль, Однажды у нас вырастут крылья, Розалинда, Личико ангела, Злоумышленница, Осторожно с ангелом, Роза Гваделупе и Как говорится оказались наиболее популярными с участием актрисы.

Фильмография 
1
Женщины в черном (сериал, 2016)
Mujeres de negro ... Aurora

2
Agua Blanca (2014)
... Norma; короткометражка

3
Тень прошлого (сериал, 2014 – 2015)
La sombra del pasado

4
Бездна страсти (сериал, 2012)
Abismo de pasión ... Eduviges

5
Как говорится (сериал, 2011 – ...)
Como dice el dicho ... Lulú

6
Полная любви (сериал, 2010 – ...)
Llena de amor ... Carlota Ruiz y de Teresa

7
Роза Гваделупе (сериал, 2008 – ...)
La rosa de Guadalupe ... Esther

8
Осторожно с ангелом (сериал, 2008 – 2009)
Cuidado con el ángel ... Mimí

9
13 страхов (сериал, 2007)
Trece miedos ... Tía

10
Сердца на пределе (сериал, 2004)
Corazones al límite ... Mercedes

11
Под одной кожей (сериал, 2003)
Bajo la misma piel

12
Злоумышленница (сериал, 2001)
La intrusa ... Adelaida

13
Личико ангела (сериал, 2000 – 2001)
Carita de ángel ... Silvina

14
Три женщины (сериал, 1999 – 2000)
Tres mujeres ... Jesusa

15
Розалинда (сериал, 1999)
Rosalinda ... Sor Emilia

16
Однажды у нас вырастут крылья (сериал, 1997)
Alguna vez tendremos alas ... Madre Superiora

17
Марисоль (сериал, 1996)
Marisol ... Doña Andrea Montalvo

18
Узы любви (сериал, 1995 – ...)
Lazos de amor ... Zoila

19
Алондра (сериал, 1995)
Alondra

20
Entre el amor y la muerte (1993)

21
Imagen de muerte (1990)

22
В лезвие смерти (сериал, 1990 – ...)
Al filo de la muerte ... Karla

23
Дом в конце улицы (сериал, 1989)
La casa al final de la calle ... Ligia

24
Пятнадцатилетняя (сериал, 1987)
Quinceañera ... Enriqueta Solórzano

25
Женщина, случаи из реальной жизни (сериал, 1985 – ...)
Mujer, casos de la vida real

26
¡¡Cachún cachún ra ra!! (сериал, 1981)
... Mamá de Baby (1981)

27
Отверженные (сериал, 1974)
Los miserables ... Obrera

28
Интрига (сериал, 1968)
Intriga

29
Ambición sangrienta (1968)

30
Адриана (сериал, 1967)
Adriana

31
Un par de roba chicos (1967)

32
La vida de Pedro Infante (1966)

33
La juventud se impone (1964)
... Marta (в титрах: Mary Carmen Vela)

34
«México de mi corazón» (Dos Mexicanas en México) (1964) ... (в титрах: Mary Carmen Vela)

35
Особая доставка (1963)
Agente XU 777

36
Secuestro en Acapulco (1963)

37
Pecado de juventud (1962)
... Secretaria

38
Мир вампиров (1961)
El mundo de los vampiros

39
Запрещённые вещи (1961)
Las cosas prohibidas ... (в титрах: Mari-Carmen Vela)

40
Dos locos en escena (1960)
... Bailarina (в титрах: Mary Carmen Vela)

41
El gran pillo (1960)

42
Vivir del cuento (1960)

43
Человек и монстр (1959)
El hombre y el monstruo ... Blond Motorist (в титрах: Mari Carmen Vela)

44
Isla para dos (1959)
... Isabel

45
Mi esposa me comprende (1959)
... Estudiante (в титрах: Mary Carmen Vela)

46
Kermesse (1959)
... La Chona (в титрах: Mary Carmen Vela)

47
¡Paso a la juventud..! (1958)
... Chica en fiesta (в титрах: Mari Carmen Vela)

48
El hombre que me gusta (1958)
... Secretaria

В титрах не указана 
49
El joven del carrito (1959)
... Cantante

50
El superflaco (1959)
... Chica Mecanógrafa

51
Тайны черной магии (1958)
Misterios de la magia negra ... Asistente teatro

52
Музыка всегда (1958)
Música de siempre ... Chica comercial

53
Te vi en tv (1958)
... Empleada

Камео 
54
Grandes finales de telenovelas (ТВ, 2010)
... Enriqueta Solórzano

Ссылки 
 Подробная биография.

Родившиеся в Хативе
Актрисы по алфавиту
Актрисы Испании